Командующие НВС Латвии (национальных вооруженных сил Латвии):
 10.07.1919 — 16.10.1919 генерал Давид Симансон (), главнокомандующий армией  
 16.10.1919 — 01.04.1921 генерал Янис Балодис (), главнокомандующий армией
 01.04.1921 — 23.02.1924 генерал Мартиньш Пеникис (), командующий армией 
 23.02.1924 — 25.04.1928 генерал Петерис Радзиньш (), командующий армией  
 25.04.1928 — 14.11.1934 генерал Мартиньш Пеникис (), командующий армией
 14.11.1934 — 20.06.1940 генерал Кришьянис Беркис (), командующий армией
 06.1940 - 24.12.1940 генерал Роберт Юрьевич Клявиньш (), командующий народной армией 
 29.10.1992 — 25.10.1994 полковник Дайнис Турлайс (), командующий армией
 25.10.1994 — 08.06.1998 полковник Юрис Далбиньш (), командующий НВС Латвии
 25.06.1998 — 10.12.1998 полковник Юрис Эйхманис (), командующий НВС Латвии
 01.02.1999 — 31.01.2003 бригадный генерал Раймонд Граубе (), командующий НВС Латвии
 01.02.2003 — 06.07.2006 адмирал Гайдис Андрейс Зейбот (), командующий НВС Латвии
 2006—06.07.2010 бригадный генерал Юрий Маклаков (), командующий НВС Латвии
 с 06.07.2010 — бригадный генерал Раймонд Граубе (), командующий НВС Латвии

«Руководство Национальными вооружёнными силами Латвии осуществляет командир НВС, который подчиняется министру обороны. Командир НВС есть высшая военная должностная персона. Командир НВС утверждается в должности на четыре года и освобождается от должности Сеймом по представлению Президента»...

Президент государства является руководителем вооруженных сил государства. В случае войны он назначает главнокомандующего (Сатверсме ЛР, ст.42).

Примечания и ссылки 

 Nacionālie bruņotie spēki / Par NBS
 NBS struktūra
 Bijušie Latvijas armijas komandieri
 NBS komandiera amatā stājas ģenerālmajors Raimonds Graube
Списки военных деятелей